L'architectonique est, en philosophie, la coordination scientifique « naturelle » de tous les savoirs ou des diverses parties d'un système. 

Le terme a  été utilisé par Aristote comme adjectif : une science est dite architectonique par rapport à d'autres sciences lorsqu'elles lui sont subordonnées et ne lui sont que des moyens. Aristote dans l’Éthique à Nicomaque définit que la politique est une science architectonique, c'est ce qui organise les activités de la Cité.

Chez Leibniz, est architectonique ce qui dépend de causes finales qui dépassent les règles mécaniques ordinaires, la cause finale étant le plus souvent le principe de moindre action. Par exemple : « Supposons le cas que la nature fut obligée généralement de construire un triangle, et que pour cet effet la seule périphérie ou somme des côtés fut donnée et rien de plus, elle construirait un triangle équilatéral».

Pour Kant, l' «  architectonique » (terme utilisé comme substantif) désigne ce qui unifie nos connaissances et leur donne un caractère « scientifique » conception de la période moderne.

Dans tous ces cas de philosophie, il s'agit de l'art des systèmes, avec l’ordonnance et la structure.

Notes et références 

Concept philosophique
Concept kantien